Paulinho (ur. 1981) – brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Paulinho (ur. 1986) – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Paulinho (ur. 1988) – brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Paulinho (ur. 2000) – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika